Soziales Netzwerk oder Social Network steht für:

 soziales Netzwerk (Internet), Onlinedienst
 Online-Community, über das Internet organisierte Gemeinschaft von Menschen
 soziales Netzwerk (Betriebswirtschaftslehre), Form der Organisiertheit in der Wirtschaft
 soziales Netzwerk (Systemtheorie), ein System
 soziales Netzwerk (Soziologie), Netzwerke menschlicher Interaktion
 soziales Beziehungsgeflecht zur gewinnbringenden Nutzung von Beziehungen, siehe Networking
 The Social Network, US-amerikanischer Spielfilm von David Fincher (2010)

Siehe auch:
 soziales Netz (Begriffsklärung)
 Network (Begriffsklärung)